
9 км, 9 километр, девятый километр — многозначный термин, топоним:

Населённые пункты 
 9 км — разъезд в Новосергиевском районе Оренбургской области.
 9 км — железнодорожный разъезд в составе Плодопитомнического сельского поселения Рузаевского района Республики Мордовия.
 9 км — посёлок в Печенгском районе Мурманской области.
 9-й километр — прежнее название посёлка Солнечный в Усольском районе Пермского края.

Транспорт

Россия 
 9 км — (017016) путевой пост (раздельный пункт) Октябрьской железной дороги в Кольском районе Мурманской области.
 9 км — (769411) путевой пост (раздельный пункт) Свердловской железной дороги в границах города Березники Пермского края.
 9 км — (270912) остановочный пункт Горьковская железная дорога в черте города Кирова Кировской области.
 9 км — (254924) остановочный пункт Горьковской железной дороги в Малопургинском районе Удмуртской Республики.
 9 км — (805567) остановочный пункт Южно-Уральской железной дороги в городе Миассе Челябинской области.
 9 км — (603894) остановочный пункт Юго-Восточной железной дороги в Первомайском районе Тамбовской области.
 9 км — (598145) остановочный пункт Юго-Восточной железной дороги в Мордовском районе Тамбовской области.
 9 км — (174429) остановочный пункт Московской железной дороги в Вяземском районе Смоленской области.
 9 км — (058336) остановочный пункт Октябрьской железной дороги в Лужском районе Ленинградской области.
 9 км — (040633) остановочный пункт Октябрьской железной дороги в Чудовском районе Новгородской области.
 9 км — (764649) остановочный пункт Свердловской железной дороги в границах Добрянского городского окруна Пермского края.
 9 км — (289139) остановочный пункт Северной железной дороги в границах городского округа Воркута Республики Коми.
 9 км — (522926) остановочный пункт Северо-Кавказской железной дороги в Темрюкском районе Краснодарского края.
 9 км — (587352) остановочный пункт Северо-Кавказской железной дороги в Каменском районе Ростовской области.

Украина 
 9 км — (426837) остановочный пункт Южной железной дороги в Миргородском районе Полтавской области.
 9 км — (446135) остановочный пункт Южной железной дороги в Ахтырском районе Сумской области области.
 9 км — (503516) остановочный пункт Донецкой железной дороги в границах Снежнянского городского совета Донецкой области.

См. также 
 Разъезд 9 км
 Тупик 9 км — посёлок в Зубово-Полянском районе Мордовии в составе Анаевского сельского поселения.